Tatra JK 2500 je prototyp dvoumístného sportovního kupé. Jedná se o devátý prototyp vyrobený Júliem Kubinským. Vývoj automobilu začal v roce 1951, když Kubinský pracoval v podniku Karosa Brno. Vůz byl dostavěn v roce 1954 a existuje pouze jediný exemplář. Název vozu je tvořen iniciálami konstruktéra Júlia Kubinského, číslo 2500 pak odkazuje na to, že objem motoru v tomto voze byl vždy 2 500 ccm.

Technický popis 

Pohonnou jednotku automobilu tvoří vzduchem chlazený osmiválcový motor původně sestrojený pro model Tatra 603. Na rozdíl od „šestsettrojky“ je však motor modelu JK 2500 uložen v přední části karoserie. Hnací síla je převáděna čtyřstupňovou převodovkou na hřídel a dále na zadní nápravu typu De Dion. Vůz stojí na patnáctipalcových litých kolech originální konstrukce.

Rám automobilu je ručně svařen z bezešvých ocelových trubek. Zadní náprava vlastní konstrukce je odpružena příčnými zkrutnými tyčemi, u přední nápravy (původně z německého KdF) jsou pak použity torzní tyče. Kostra automobilu je zčásti kovová a zčásti dřevěná a na ní je osazena ručně vyrobená karosérie. V zadní části vozu jsou umístěny dvě palivové nádrže, každá o objemu asi 30 litrů.

Historie 

Původní plány na motorizaci vozidla hovořily o motoru z Tatry 603, jeho vývoj však v té době ještě nebyl ukončen a proto byl jako dočasné řešení použit kapalinou chlazený šestiválec Alfa Romeo S6 o výkonu 90 koňských sil. Čtyřstupňovou převodovku, která byla v této verzi použita, vyrobila rovněž Alfa Romeo. Kola, na kterých vůz stál, pocházela z Lancie Aurelia. Ze stejného vozu pocházely také bubnové brzdy.

Konstruktérovi Kubinskému se později podařilo získat osmiválec z Tatry 603, kterým plánoval automobil vybavit již od začátku. Byl to však kus původně používaný v nákladním automobilu Tatra 805 a byl poskládaný z náhradních dílů. Výkon tohoto motoru činil 74 koňských sil. Vzhledem k výšce motoru a nízké konstrukci automobilu, muselo dojít k četným úpravám, aby se motor do karosérie vešel (například byl použit jediný tlačný větrák z Pragy V3S, i když původně měly být dva). Na místo chladičů bylo pak pod kapotu umístěno náhradní kolo.

K prvnímu veřejnému představení vozu došlo v časopise Svět motorů, který v lednovém čísle roku 1956 zveřejnil článek nazvaný Také to dovedeme. Roku 1958 byl vůz předveden v Kopřivnici a ze strany tehdejšího ředitele továrny následovala nabídka na výrobu a prodej pěti kusů vozu. Konstruktér Kubinský také dostal nabídku na změnu zaměstnání – z brněnské Karosy měl přejít právě do závodu Tatry. Vůz byl poté dva týdny testován jezdci Aloisem Markem a Adolfem Veřmiřovským. Nakonec se plány na výrobu dalších vozů neuskutečnily, ovšem Kubinský pro svůj vůz získal nový motor V8. Tentokrát se jednalo o motor, který byl nastavený pro použití v osobním voze Tatra 603, měl výkon 140 koňských sil a vůz s ním mohl dosahovat rychlosti až 200 km/h. Vyměněna byla také kola (namísto drátěných dostal vůz patnáctipalcová litá kola originální konstrukce pana Kubinského) a brzdy, které byly vyměněny za účinnější.

Július Kubinský vlastnil svůj automobil celkem 13 let a po celou tuto dobu na něm prováděl další úpravy. Nakonec vůz prodal. V současné době se tento sportovní automobil nachází na neznámém místě.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Tatraportal.sk – články z motoristických časopisů (slovensky)
 Článek na webu auto.cz
 Článek na stránkách autoforum.cz
 Článek na stránkách časopisu AutoBild (slovensky)
 Článek na stránkách expertcars.sk (slovensky)

Prototypy automobilů
Automobily Tatra
Supersportovní automobily
Automobily s motorem vpředu a pohonem zadních kol
Automobily vyráběné od roku 1955
Automobily vyráběné do roku 1955